Дзедушицкий ( — польская фамилия.

Известные носители 
 Дзедушицкий, Антоний Базилий (1757—1817) — польский политик, дипломат, писарь великий литовский.
 Дзедушицкий, Вавринец (1772—1836) — польский аристократ и австрийский камергер.
 Дзедушицкий, Валериан (1754—1832) — польский патриотический деятель, путешественник и учёный.
 Дзедушицкий, Влодзимеж (1825—1899) — польский политический деятель, меценат, коллекционер, природовед.
 Дзедушицкий, Войцех (1848—1909) — польский деятель культуры, певец, поэт, музыкальный критик.
 Дзедушицкий, Ежи Станислав (1670—1730) — польский государственный деятель, великий конюший коронный, ловчий великий коронный, автор политических трактатов
 Дзедушицкий, Мавриций (1813—1877) — польский историк, писатель, поэт, драматург, переводчик, действительный член Польской академии знаний.
 Дзедушицкий, Тадеуш (1724—1777) — граф, государственный и военный деятель Речи Посполитой.
 Дзедушицкий, Франтишек Ян (?—1704) — воевода подольский (1689—1704).
 Дзедушицкий, Юзеф Каласантий (1776—1847) — польский библиофил, коллекционер и государственный деятель.
 Дзедушицкий, Ян Пётр (1691—1743) — военный и государственный деятель Речи Посполитой, поручик панцирной роты, подчаший галицкий, полковник, хорунжий теребовльский, ротмистр панцирной хоругви.

См. также 
 Дзедушицкие — польский дворянский род, герба Сас.
 Дворец Дедушицких (Львов)